Ernst Schröder (Polityk) (1893–1976) – niemiecki polityk
 Ernst Schröder (aktor) (1915–1994) – niemiecki aktor
 Ernst Schroeder (Malarz) (1928–1989) – niemiecki malarz 
 Ernst Christian Schröder  (1675–1758) – niemiecki matematyk